Disciplina puede referirse a:

 Disciplina, conjunto de normas que ordenan y organizan el comportamiento y la conducta del ser humano.
 Disciplina, en la mitología romana, deidad menor y personificación de la disciplina y el deber.
 Disciplina escolar, conjunto de regulaciones en una escuela para mantener el orden y garantizar la educación de los estudiantes.
 Disciplina académica, la rama de una ciencia determinada.
 Disciplinante, persona que se flagela públicamente la espalda.
 Disciplina, pequeño látigo de cuerda para autoflagelarse.
 Disciplina, canción de Lali Espósito.

Enlaces externos